Le Méné ou Le Mené est un nom de famille attesté en France, avant tout dans le département du Morbihan.

 Jean-Marie Le Méné, né le  à Versailles (Yvelines, Île-de-France), est magistrat à la Cour des comptes et président de la Fondation Jérôme-Lejeune.
 Marc Le Mené, né le , à Lorient (Morbihan, Bretagne), est un photographe et artiste multimédia français.

Le Mené (Côtes-d'Armor), commune nouvelle française créée le .

Sources, Notes et références 
 . Cette base de données ne tient pas compte des accents.